

Sources 

EuroFerroviarios pour les points kilométriques et altitudes

Ligne Barcelone - Gérone - Portbou
Schéma de ligne ferroviaire en Espagne